Натуральне число 333
 333 рік до нашої ери
 333 рік нашої ери
 У військовій справі вигук «триста тридцять три!» використовується як команда для залпового вогню артилерійської батареї. На відміну від команди «вогонь!», довжина цього вигуку дає достатньо часу на підготовку до одночасного пострілу.